Бато́жник– многозначный термин, употребляемый в древнерусской литературе и русском языке.

 Батожник (объект)
 Батожник – кнутовище  для  батога (кнута).
 Батожник (батожок, муштабель) – легкая палочка из дуба или бука с шаровидным окончанием, служащая опорой для правой руки художника.
 Батожник – палочник,  хворостняк,  тальник,  плетенник.
 Батожник – небольшие заросли кустарника, лесок, годный только на мелкий хворост.
 Батожник (субъект)
 Батожник – человек в Средневековой Руси, подвергнутый наказанию батогами.
 Батожник – помощник “недельщиков” на правеже.
 Батожник – служитель с батогом, идущий впереди царского или боярского поезда и расчищающий путь.

Литература 

 В.И.Даль Толковый словарь живого великорусского языка (современное написание слов). М., 1998.

 Батожникъ // Словарь церковно-славянскаго и русскаго языка. Т. 1. СПб., 1847. С. 24.

См. также 

 Батог